De Slag bij Worms vond plaats nabij de Duitse plaats Worms in 436. Hierbij werden de Bourgonden, aangevoerd door koning Gundahar, verslagen door een West-Romeins huurlingenleger bestaande uit Hunnen en aangevoerd door Atilla. De veldslag was de inspiratie voor het Nibelungenlied.

Achtergrond
De Bourgonden die zich in 413 binnen het Romeinse Rijk hadden gevestigd als foederati hadden een grote mate van autonomie verworven. Zij waren belast met de verdediging van de Rijngrens van de Alpen tot Metz. Onder aanvoering van Gundahar begonnen ze het aangrenzend Romeins gebied te bezetten. De Romeinse veldheer Aetius zond daarom in 436 een strafexpeditie naar de Bourgonden. Het leger bestond voornamelijk uit Hunnen en werd aangevoerd door Atilla.

In de buurt van Worms, de hoofdstad van de Bourgonden, werd het leger van de Bourgonden ingesloten en door de Hunnen vernietigd. Daarbij vond koning Gundahar de dood en werd een groot deel van zijn volk en zijn gehele familie uitgemoord.

De vernietiging van Worms en het koninkrijk van de Bourgonden door de Hunnen werd onderwerp van een middeleeuwse heldenlegende dat later geïntegreerd werd in het epos Nibelungenlied, de inspiratiebron voor de operacyclus Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner. In Worms is een jaarlijks Nibelungenfestival, een Nibelungenmuseum en een Nibelungenbrug.

Bronnen 

 Sidonius Apollinaris, Latijnse schrijver

Worms
Worms
Worms
Worms
430-439
Geschiedenis van Rijnland-Palts
Geschiedenis van Worms